2 miejscowości w Estonii:
 Rätsepa – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Tori.
 Rätsepa – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Vändra.